Лильефо́рс () — шведская фамилия. Известные носители:

 Лильефорс, Андерс (1923—1970) — шведский керамист.
 Лильефорс, Бруно (1860—1939) — шведский художник-анималист.
 Лильефорс, Ингмар (1906—1981) — шведский композитор, пианист и музыкальный педагог.
 Лильефорс, Линдорм (1909—1985) — шведский художник и писатель.
 Лильефорс, Рубен (1871—1936) — шведский композитор и главный дирижёр симфонического оркестра Евле (1912—1931).
 Лильефорс, Сильвия (урожд. Мальмберг, род. 1944) — шведская кёрлингистка.